Verneuil (Nièvre) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Verneuil (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Verneuil (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Verneuil (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Félix Émile Verneuil (1823–?) – francuski urzędnik konsularny, m.in. konsul Francji w Gdańsku